Делакруа () — французская фамилия. Известные носители:

  (1753—1794) — французский политик, депутат Законодательного собрания, Конвента, член Комитета общественного спасения.
 Делакруа, Жорж (1858—1907) — французский ботаник и миколог-фитопатолог.
 Делакруа, Леон (1867—1929) — бельгийский государственный и политический деятель.
  (1741—1805) — министр иностранных дел Франции, отец Э. Делакруа.
 Делакруа, Эжен (1798—1863) — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.
 Кросс, Анри (настоящая фамилия Делакруа, 1856−1910) — французский художник-неоимпрессинист.
 См. также
 Пьер де ла Круа